Жданице (, ) — город в Чехии, на юго-востоке Моравии, в Южноморавском крае. Жданице лежит в районе именуемом Моравская Словакия. Расположен в северо-западной части района Годонин в 9 км северо-западнее г. Киёв. Кадастровая площадь Жданице составляет 2082 га, из которых 977 га леса, 652 га пахотных земель, 33 га застроенной площади.

История 
Первое письменное упоминание встречается в 1286 году, когда здесь был построен костёл. Поселение возникло вокруг замка Паланек. Замок, сгорел в 1538 году и был заброшен. Ренессансный замок вновь был отстроен в 1569 году.

После Тридцатилетней войны замок и поселение перешли в руки аристократов из рода Кауницев, а затем — дома Лихтенштейнов.

В 1908 году построена железная дорога. Статус города с 1990 года.

Рядом расположен Жданицкий природный парк (1996).

Население

Примечания

Ссылки 
 

Города Южноморавского края